Николай Ульянин:
 Ульянин, Николай Алексеевич (1850—1907) — русский генерал-майор, военный инженер.
 Ульянин, Николай Васильевич (1770—1838) — астраханский мещанин, работавший портным-ремесленником, дед В. И. Ленина.